Акуатемпа има више значења:

 Акуатемпа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акуатемпа (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику